Джиллингем — профессиональный клуб, основанный в городе Джиллингем, Кент в 1893 году и до 1913 известный как Нью Бромптон Ф.К. Первым тренером был Уильям Айронсайд Грумбридж, который был назначен секретарем клуба в июне 1896 года. Клуб решил назначить полный рабочий день для тренера команды, чтобы Грумбридж сосредоточился исключительно на клубе, он выполнял двойную роль секретаря и менеджера только после Первой мировой войны. В мае 1920 года тренером назначен Роберт Браун, но он ушел в отставку, даже не взяв на себя ответственность. Он был заменен шотландцем - Джоном Макмилланом.

Тренеры
Статистика включает всех тренеров основной команды

Примечания 
Генеральные
 
 
 
Специфические

Джиллингем